Il doppio del torneo di tennis Mercedes-Benz Cup 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rick Leach e Brian MacPhie che hanno battuto in finale Jonathan Erlich e Andy Ram 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (primo turno)

 Simon Aspelin /  Todd Perry (primo turno)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mercedes-Benz Cup 2005